Hrušky est un toponyme qui peut désigner :

Hrušky, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hrušky, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie